Seneca Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Seneca Historic District (Maryland), ID-Nr. 78001475
 Seneca Historic District (South Carolina), ID-Nr. 74001871